Torricellesi – abitanti di Torricella Sicura
Torricellesi – abitanti di Torricella Verzate
Torricellesi – abitanti di Torricella del Pizzo
Torricellesi – abitanti di Torricella